Villa Elisa kan syfta på:

Argentina 

 Villa Elisa (ort i Argentina), Entre Ríos,

Dominikanska republiken 

 Villa Elisa (ort i Dominikanska republiken), Monte Cristi,